Mici bezeichnet:
 alternativ Mititei, rumänisches Nationalgericht

Mici ist der Familienname von
 Gledi Mici (* 1991), albanischer Fußballspieler